Según el contexto, programa puede adoptar distintos significados:

Ciencia y tecnología 
 Programa (máquina), lista de instrucciones escritas en un lenguaje de programación utilizadas para controlar las tareas de una máquina.
 Programa informático, secuencia de instrucciones que una computadora puede interpretar y ejecutar.

Arte y espectáculos 
 Programa (folleto), texto impreso en el que se anuncia o expone las distintas partes en que se compone un acto o espectáculo.
 Programa (difusión), conjunto de emisiones periódicas transmitidas por televisión o radio agrupadas bajo un título o cabecera común.
 Programa (grupo musical), grupo musical español.

Educación 
 Programa educativo, documento en que se organizan los contenidos de un curso para asegurar el logro de los objetivos fundamentales.

Política 
 Programa electoral, declaración de lo que un partido político se compromete a hacer en caso de asumir el gobierno.

Otros Usos
 El programa de 12 pasos es un método que se utiliza para dejar de hacer algo. Ejemplos, dejar de beber alcohol, dejar de fumar tabaco o dejar de consumir drogas.